Lake George (Jezioro Jerzego) – jezioro w Ugandzie
 Lake George – jezioro w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren

Miejscowości w USA:
 Lake George – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Lake George – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Lake George – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Lake George (ang. Lake George Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Lake George (ang. Lake George Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Lake George (ang. Lake George Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Lake George (ang. Lake George Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Lake George (ang. Lake George Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix